L'expression grotte du Diable désigne de nombreux sites souterrains, par exemple :
 , une grotte du Land de Bavière, près de Altdorf bei Nürnberg, en Allemagne ;
 Grotte du Diable (Pottenstein), une grotte du Land de Bavière, près de Pottenstein en Allemagne ;
 La grotte du diable du Land de Hesse, près de Steinau an der Straße en Allemagne ;
  (Kuradikoobas), dans la commune de Vaste-Kuuste en Estonie ;
  (Viimsi Kuradikoobas) dans la commune de Viimsi, en Estonie ;
 Il y en a aussi une en Crimée.
En France, plusieurs grottes ont cette appellation, notamment :
 dans la forêt d'Huelgoat, en Bretagne ;
 à Sainte-Eulalie-en-Royans dans le massif du Vercors ; 
 sur le mont Salève en Haute-Savoie ;
 près de Kumo sur l'île de Lifou dans les îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie.
Une « grotte du Diable rouge » se trouve  près de Bagnères de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées.

Voir aussi